Capacitat de bescanvi catiònic
 Centre d'Influència Catòlica
 Consell Interuniversitari de Catalunya